As línguas mandês ou mandê, também conhecidas como línguas mandingas, são idiomas falados na África ocidental que pertencem ao grande ramo das línguas nigero-congolesas.

Falantes 
São faladas pelo povo Mandê e incluem as línguas Mandinga, Soninke, Bambara, Bissa, diúla, Kagoro, grupo Bozo, Mende, Susu, Yacouba, Vai, Ligbi, sendo que boa parte delas usa o Alfabeto N'ko. A população é de alguns milhões de falantes em  Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, e Nigéria.

Sub-grupos 
Os três principais sub-grupos das línguas Mande são:
 MandingóKpelle (Central & Sudoeste)
 Samogo-Soninke (Noroeste)
 Dan-Busa (Leste)

Árvore

Bibliografia 
 Delafosse, Maurice (1901) Essai de manuel pratique de la langue mandé ou mandingue. Paris : Leroux. 304 p.
 Delafosse, Maurice (1904) Vocabulaires comparatifs de plus de soixante langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire et dans les régions limitrophes, avec des notes linguistiques et ethnologiques. Paris : Leroux. 285 p.
 Halaoui, Nazam, Kalilou Tera, Monique Trabi (1983) Atlas des langues mandé-sud de Côte d'Ivoire. Abidjan : ACCT-ILA.
 Kastenholz, Raimund (1996) Sprachgeschichte im West-Mande: Methoden und Rekonstruktionen. Mande Languages and Linguistics · Langues et Linguistique Mandé, 2. Köln : Rüdiger Köppe Verlag. 281 p.
 Sullivan, Terrence D. 2004 [1983]. A preliminary report of existing information on the Manding languages of West Africa: Summary and suggestions for future research. SIL Electronic Survey Report. Dallas, SIL International.
 Vydrine, Valentin, T.G. Bergman and Matthew Benjamin (2000) Mandé language family of West Africa: Location and genetic classification. SIL Electronic Survey Report. Dallas, SIL International.
 Welmers, William E.(1971) Niger-Congo, Mande. In Linguistics in Sub-Saharan Africa (Current Trends in Linguistics,7), Thomas A. Sebeok, Jade Berry, Joseph H. Greenberg et al. (eds.), 113–140. The Hague: Mouton.
 Williamson, Kay, and Roger Blench (2000) "Niger-Congo". In Heine & Nurse, eds., African Languages.

Referências externas 
Mandês em Ethnologue
Mande em "Kunstkamera - Rússia
Escrita Mandesa e Omniglot.
Dicionário Mandês